Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 2007 spelen de mannen  in het dubbelspel van 27 mei tot en met 10 juni. Mark Knowles (Bahama's) en Daniel Nestor (Canada) wonnen het toernooi door in de finale de Tsjechen Lukáš Dlouhý en Pavel Vízner te verslaan met 2-6, 6-3 en 6-4.

Titelverdedigers 
 Jonas Björkman /  Maks Mirni

Geplaatste dubbels 
De geplaatste dubbels zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde het dubbel haalde.

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema ATP

Roland Garros
ITF-toernooi in 2007